Dioskurides auch Dioskourides (, ) ist der Name folgender Personen:

 Dioskurides (Epigrammdichter), griechischer Epigrammdichter
 Dioskourides (Antigonide), griechischer Flottenkommandeur
 Dioskurides der Jüngere, griechischer Grammatiker
 Dioskurides (Höfling), griechischer Höfling
 Dioskurides (Komödiendichter), griechischer Komödiendichter
 Dioskurides (Phrurarch), ägyptischer Festungskommandant
 Dioskurides (Polyhistor), griechischer Polyhistor, Schüler des Isokrates
 Pedanios Dioskurides, griechischer, in Rom tätiger Arzt und Pharmakologe
 Dioskurides Phakas, griechischer Arzt und Diplomat

 Dioskurides (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer
 Dioskurides (Erzgießer), antiker griechischer Erzgießer
 Dioskurides von Samos, antiker griechischer Mosaizist
 Dioskurides (Steinschneider), antiker griechischer Steinschneider

Dioskurides steht für:

 Wiener Dioskurides, spätantikes Bilderherbarium
 Dioscurides Neapolitanus, spätantikes Bilderherbarium

Siehe auch:

 Dioskur (Begriffsklärung)
 Dioskuren, Brüder Kastor und Polydeukes in der griechischen Mythologie